Standifer ist der Familienname folgender Personen:

 Floyd Standifer (1929–2007), US-amerikanischer Jazzmusiker, Musikpädagoge und Komponist
 James Israel Standifer (~1782–1837), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Standifer Bluff, Kliff auf Dustin Island, Ellsworthland, Antarktika